A13, A.13 или A-13 могут значить:

Техника 
 Крейсерский танк Mk.III, A13 —  британский крейсерский танк 1930-х годов, лёгкий по массе.

Компьютерные устройства 
 Apple A13 — 64-битный микропроцессор компании Apple выпущенный в 2019 году.

Медицинские продукты 
 АТХ код A13 — общетонизирующие препараты.

Дороги 
 A13 — автомобильная дорога республиканского значения Казахстана.
 A13 — автомагистраль во Франции.